Trueba ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Martínez Trueba (1884–1959), uruguayischer Politiker und Präsident
 Antonio de Trueba (1819–1889), spanischer Schriftsteller
 David Trueba (* 1969), spanischer Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Fermín Trueba (1914–2007), spanischer Radrennfahrer
 Fernando Trueba (* 1955), spanischer Filmregisseur
 José Gorbea Trueba (1907–?), mexikanischer Architekt
 Vicente Trueba (1905–1986), spanischer Radrennfahrer